Ангела Јанко (Русе, 24. март 1929 — 16. октобар 2004) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1971. || Последња станица || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Борба са вртачом || Мица
|-
| 1982. || Варностне заворе (ТВ филм)|| /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2004.
Словеначке глумице
Југословенски глумци